Перепись населения США 1790 года — первая перепись населения в истории Соединенных Штатов. Её итоги были подведены 2 августа 1790 года и показали, что в стране на тот момент проживало 3 929 326 человек, из которых 697 681 были рабами.

Результаты переписи для штатов Делавэр, Джорджия, Нью-Джерси и Виргиния были утеряны где-то между 1790 и 1830 годами.

Результаты переписи 

Во время переписи населения Соединенных Штатов 1790 года собирались следующие данные о семьях:
 Имя главы семьи
 Число свободных белых мужчин в возрасте 16 лет и старше (включая глав семей)
 Число свободных белых мужчин моложе 16 лет
 Число свободных белых женщин (включая глав семей)
 Число прочих свободных граждан (за исключением необлагаемых налогом индейцев)
 Число рабов

Более подробная информация (адрес, образование, возраст) во время первой переписи населения не собиралась.

См. также 
 Бюро переписи населения США

Примечания

Ссылки 
 
 

События 1790 года
1790 год в США
1790
Переписи населения в XVIII веке